Movimento per i diritti civili degli afroamericani – storia del movimento riformista post-guerra di secessione americana negli USA, finalizzato ad eliminare la discriminazione razziale contro gli ex schiavi o i loro discendenti
 Movimento per i diritti civili degli afroamericani – storia del movimento per i diritti civili degli afroamericani negli USA dal 1896 al 1954, riconducibile ad eventi basati principalmente sulla resistenza nonviolenta volti ad introdurre i pieni diritti civili e l'uguaglianza sociale per tutti i cittadini americani
 Movimento per i diritti civili degli afroamericani – movimento sociale negli Stati Uniti d'America contro la segregazione razziale e la discriminazione degli afroamericani, attivo tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta